HMS Lincoln je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Lincoln (1701) 
 HMS Lincoln (G42) 
 HMS Lincoln (F99) 

Lincoln